Murchison kan syfta på:
 Murchison, Nya Zeeland, ort på Sydön, Nya Zeeland
 Murchison, Victoria, ort i Victoria, Australien
 Murchison Shire, kommun i Western Australien, Australien
 Murchisonmeteoriten, metrorit som 1969 slog ned nära Murchison, Victoria